Guano Apes — альтернативный рок-квартет из Гёттингена, Германия, образованный в 1994 году.

История 
Штефан Уде, Хеннинг Рюменапп и Деннис Пошватта некоторое время играли вместе (http://www.planetguitar.net/artists/guanoapes/Interview.html) и пригласили Сандру Насич в 1996 году для участия в конкурсе «Local Heroes», организованном немецким музыкальным телеканалом VIVA. Guano Apes одержали победу над более чем тысячей участников, а их дебютный сингл «Open Your Eyes» в 1996 году попал в десятку лучших хитов в Германии и оставался в сотне лучших хитов на протяжении 30 недель. Благодаря усиленному продвижению VIVA видеоклипа «Open Your Eyes», Guano Apes подписали контракт с Gun Records, которая выпустила их альбом «Proud Like A God» в 1997 году. Второй сингл группы, «Lords of the Boards», который был написан для Чемпионата Европы по сноуборду 1998 года, стал ещё большим хитом и сделал их альбом платиновым в Германии и золотым в других странах Европы. RCA выпустила альбом «Proud Like a God» в США в 1999 году.

Немалую популярность группа приобрела, записав кавер-версию композиции «Big In Japan» популярной в конце 1980-х группы Alphaville. Этот трек вошёл во второй альбом группы под названием Don't Give Me Names.

В марте 2003 года вышел альбом Walking on a Thin Line, который стал золотым по продажам в Германии.

В 2005 году группа приостановила свою деятельность, так как каждый из участников стал заниматься сольными проектами. Сандра Насич выпустила сольный альбом под названием The Signal, Деннис Пошватта организовал группу Tamoto (в записи дебютного альбома принял участие и Штефан Уде).

В 2006 году вышел альбом «Lost (T)apes», содержащий ранние записи группы на аудиокассетах (1994 и 1995 годов).

В 2009 году группа воссоединилась, чтобы отыграть на серии летних фестивалей. Первое выступление группы после долгого перерыва состоялось в Португалии на фестивале Enterro da Gata 10 мая 2009 года.

В середине января 2010 года группа дала концерты в Москве, Краснодаре и Киеве.

27 января 2011 года в прямом эфире немецкой радиостанции 1Live Radio был представлен сингл «Oh What A Night», а 1 апреля вышел и сам новый альбом «Bel Air».

В апреле–мае 2011 группа посетила Россию — Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург.

12 мая 2012 года группа выступила в Санкт-Петербурге. 14 мая 2012 года группа выступила в Москве в клубе «Milk».

В июне 2012 Guano Apes выступили на фестивале Rock am Ring.

12 июля 2013 года группа выступила на Украине под Днепропетровском на фестивале The Best city.

В августе 2013 года группа выступила на рок-фестивале Kubana 2013.

28 февраля 2014 года Guano Apes выпустили свой первый сингл «Close To The Sun» с грядущего пятого альбома под названием Offline, который был выпущен 30 мая 2014 года.

16 ноября 2019 группа посетила Санкт-Петербург с концертом в Aurora Concert Hall, а 17 ноября 2019 года выступила в Москве в концертном зале Adrenaline Stadium.

Участники 
 Сандра Насич (Sandra Nasić) — вокал/тексты песен
 Хеннинг Рюменапп (Henning Rümenapp) — гитара
 Штефан Уде (Stefan Ude) — бас-гитара
 Деннис Пошватта (Dennis Poschwatta) — ударные
+
 Мартин — Продакшен менеджер группы
 Инго — Звукорежиссёр
 Макрко — Технический директор
 Майк — Барабанный техник

Дискография

Студийные альбомы 
 1997 — Proud Like a God
 2000 — Don't Give Me Names
 2003 — Walking on a Thin Line
 2011 — Bel Air
 2014 — OFFLINE

Концертные альбомы 
 2003 — Live

Сборники 
 2004 — Planet of the Apes: Best of Guano Apes
 2006 — Lost (T)apes

Синглы 
 1997 — «Open Your Eyes»
 1998 — «Rain»
 1998 — «Lords of the Boards»
 1999 — «Don’t You Turn Your Back on Me»
 2000 — «Big in Japan»
 2000 — «No Speech»
 2000 — «Living in a Lie»
 2001 — «Dödel Up»
 2001 — «Kumba Yo!» (при участии Майкла Маттермайера)
 2003 — «You Can’t Stop Me»
 2003 — «Pretty in Scarlet»
 2003 — «Quietly»
 2004 — «Break the Line»
 2011 — «Oh What a Night»
 2011 — «Fanman»
 2011 — «This Time»
 2011 — «Sunday Lover»
 2014 — «Close to the Sun»
 2014 — «Cried All Out»
 2014 — «Fake»

Связанные музыканты 
 Tamoto — сольный проект Денниса Пошватты
 iO-rocks — группа, в которой играли Штефан и Хеннинг.
 Lolita Nace — группа, с которой постоянно играли tamoto. Также друзья guano apes.
 Bettie Serveert
 Blumfeld
 Альберто Альварес — гитара, альбом «Don’t Give Me Names»
 Вероник Джиллис — скрипка, альбом «Don’t Give Me Names»
 Дра Диарра — перкуссия, альбом «Don’t Give Me Names»

Примечания

Ссылки 

 
 Краткая биография Guano Apes
 Интервью с Сандрой Насич, журнал XXL (июнь 2011)
 Возвращение на планету обезьян. Интервью с Хеннингом Рюменаппом, журнал Rockcor (апрель 2011)
 Сандра Насич. Биография группы

Guano Apes
Рок-группы с женским вокалом
Группы альтернативного рока Германии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1994 году
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Квартеты
Лауреаты премии Echo Pop